Zarafshan ist der Familienname von
 Nasser Zarafshan (* 1946), iranischer Schriftsteller

Zarafshan oder Zarafshon bezeichnet
 Serafschan (usbekische Schreibweise: Zarafshon), Fluss in Tadschikistan und Usbekistan
 Zarafshon (Stadt) (russisch auch Zarafshan), Stadt in Usbekistan